Maip macrothorax — ящеротазовий динозавр, що існував у пізній крейді у Південній Америці. Описаний у 2022 році.

Історія відкриття 
Рештки динозавра знайдені у 2019 році у відкладеннях формації Чоррілло на фермі Ла-Аніта, за 30 кілометрів на захід від Ель-Калафате в провінції Санта-Крус на півночі Аргентини. Викопний матеріал складався з осьового хребця, кількох дорсальних і хвостових хребців, шийних і дорсальних ребер, гастралій, лівого коракоїда, фрагмента лопатки, частково правої лобкової кістки і частково плеснової кістки.

На основі викопного матеріалу у 2022 року описали нові вид та рід динозавра. Родова назва Maip посилається на зловмисну ​​істоту в міфології патагонського народу теуелче, яка є «тінню смерті» і «вбиває холодним вітром». Видова назва macrothorax походить від грецького makrós, що означає «довгий», і латинського thorax, що означає «грудна клітка», стосовно до його великої грудної порожнини.

Опис 
За оцінками, його довжина була приблизно 9–10 метрів. Таким чином, це може бути найбільший мегарапторид, відомий на даний момент.

Філогенія

Примітки 

Тероподи
Динозаври Південної Америки
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2022